Фульеда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 15,96 км². Население 102 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 

Муниципалитеты Льейды